Бессме́ртник — русское название нескольких родов растений:
 Одно из тривиальных названий рода Цмин или Гелихризум.
 Ботаническое научное название рода Xerochrysum.

Бессмертниками, или сухоцветами, или иммортелями называют также те виды растений, высушенные части которых в течение длительного времени сохраняют декоративность и используются для составления так называемых сухих (сухоцветных) букетов.

Примечания